Alessio kan avse: 
 Alessio, en kuststad och kommun i Lezhë prefektur i nordvästra Albanien 
 Alessio, en stad i Ligurien vid Genuabukten i norra Italien och tillhör Savonas provins.
 Alessio, ett förnamn och mansnamn
 Carlo Luciano Alessio, en italiensk mykolog

Se även 

 Sant'Alessio